Sydamerikanska mästerskapet i basket för damer 1960 spelades i Santiago, Chile, Chile och vanns av Chile. 5 lag deltog.

Slutställning
 Chile
 Brasilien
 Paraguay
 Peru
 Argentina

Resultat
Alla mötte varandra två gånger, och spelade totalt 8 omgångar.

Externa länkar
FIBA Archive

1960 i Chile
Basket i Chile
Sportåret 1960
1960
Sportevenemang i Santiago de Chile
Internationella sportevenemang i Chile
Santiago de Chile under 1900-talet